Morelet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Morelet
 Pierre Marie Arthur Morelet